Cyperns fotbollslandslag kan avse
Cyperns herrlandslag i fotboll
Cyperns damlandslag i fotboll